Rusko steht für:

 Rusko, Gemeinde in Finnland
 Rusko (Musiker), britischer Dubstepproduzent

Dörfer in Polen:
 Rusko (Darłowo) (ehemals: Rußhagen, Kreis Schlawe) in der Woiwodschaft Westpommern
 Rusko (Jaraczewo) (1939–1945 Adlershorst, Kreis Jaroschin/Posen) in der Woiwodschaft Großpolen
 Rusko (Malczyce) (Rauße, Kreis Neumarkt/Schlesien)
 Rusko (Strzegom) (Rauske, Kreis Schweidnitz/Schlesien)